NGC 7658A
NGC 7658B